Futurum AB, Byske, är en stor tillverkare av köksfläktar för hem och storhushåll. Futurum startades 1952 i Byske av bröderna Nils och Lennart Bergmark under företagsnamnet Matoz AB.

År 2001 förvärvades företaget av italienska köksfläkttillverkaren Faber Spa, som i sin tur förvärvades av schweiziska Franke AG 2005. Det svenska dotterbolaget Franke Ramnäs AB fusionerades året efter med Futurum till Franke Futurum. Därmed försvann varumärket Futurum, och ersattes med Franke.

Källor

Noter

Externa länkar
Franke Futurums hemsida

Vitvarutillverkare
Ej längre existerande svenska verkstadsindustriföretag
Svenska tillverkningsföretag
Företag bildade 1952